Kiraz (1923-2020), est un dessinateur de presse, créateur des Parisiennes.
 Sabri Kiraz (1918-1985), est un footballeur turc.
 Kiraz est un chef-lieu de district de la province d'İzmir en Turquie  
  est un village du district de Susurluk dans la province de Balıkesir en Turquie
 Kiraz est un prénom féminin turc signifiant cerise